USS Franklin — кораблі ВМС США.

 USS Franklin (1775) — 6-гарматна шхуна, придбана Континентальним флотом у 1775 році. Брала участь у війні за незалежність США. Повернута власнику у 1776 році.
 USS Franklin (1795) — 8-гарматний бриг, збудований у 1795 році. У 1802 році захоплений корсарами поблизу Триполі, але у 1805 році відбитий флотом США. Проданий у 1807 році.
 USS Franklin (1815) — 74-гарматний лінійний корабель. На службі протягом 1817-1852 років.
 USS Franklin (1864) — гвинтовий фрегат, збудований у 1867 році. На службі до 1877 року, в резерві до 1915 року, після чого проданий на злам.
 USS Franklin (CV-13) — важкий ударний авіаносець періоду Другої світової війни типу «Ессекс». На службі протягом 1944-1964 років, після чого проданий на злам.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни